V-League 2013-2014 – torneo pallavolistico femminile
V-League 2013-2014 – torneo pallavolistico maschile